Ирклей или Ирклец (, устар. Ирклейц) — правый приток реки Тясмин, протекающий по Кропивницкому (Кировоградская область), Черкасскому (Черкасская область) районам (Украина).

География 
Длина — 26, 30,4 км (6,4 км в Кировоградской области, 24 км — Черкасской). Площадь водосборного бассейна — 226, 221 км² (12 км² в Кировоградской области, 209 км² — Черкасской). Русло реки в нижнем течении (пруд в селе Чернече) находится на высоте 84,0 м над уровнем моря. Река преимущественно используется для с/х нужд.

Долина реки трапециевидная, шириной 2 км и глубиной 50 м. Русло извилистое, шириной 5 м, в верховье из-за каскада прудов пересыхает, в нижнем течении выпрямлено в канал (канализировано). Пойма частично заболоченная, очагами занята лесными насаждениями. Уклон реки 2,6 м/км. Питание снеговое и дождевое. Ледостав неустойчивый, длится с декабря по март..

Берёт начало юго-восточнее села Цветное. Река течёт на север, северо-восток. Впадает в реку Тясмин (на 6,9-км от её устья, в 1957 году — на 34-км) на северо-восточной окраине города Чигирин. Приустьевая часть реки служит административной границей города Чигирин.

Притоки (от истока до устья): Лысянка; безымянные ручьи.

Населённые пункты на реке (от истока до устья):

Кропивницкий район

 Ружичево

Черкасский район

 Гненное
 Цибиковка
 Вершацы 
 Чернече
 Галагановка
 город Чигирин

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Притоки Тясмина
Реки Кировоградской области
Реки Черкасской области